Појам Битка на Медвеју може да се односи на:
 Битка на Медвеју (43),
 Битка на Медвеју (1667),